Die Damallsvenskan 2017 war die 30. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 16. April und dem 12. November 2017 statt. Meister wurde der Linköpings FC, der zum dritten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenkönigin wurde die Malawierin Tabitha Chawinga von Kvarnsvedens IK mit 25 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Kvarnsvedens IK und KIF Örebro. Aus der zweitklassigen Elitettan stiegen Växjö DFF und IFK Kalmar auf.

Tabelle 

 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2017